Marcos Vinícius – calciatore brasiliano
 Marcos Vinicius – chitarrista e compositore brasiliano